Vincent Bossel, né le  à Préverenges, est un auteur et réalisateur suisse de courts-métrages.

Filmographie 
 2015 : Hier Encore (court-métrage)
 2016 : The Art of Chopin (court-métrage)
 2018 : Bip (websérie)

Récompenses 
 2019 : Festival International de Valence : Prix de la meilleure websérie internationale pour Bip
 2019 : Festival International de Valence : Meilleure réalisation pour Bip

Autres activités 
À côté de ses activités cinématographiques, Vincent Bossel est également musicien. Il maîtrise le piano, la batterie et le violon. Il est également passionné de poker.

En , Vincent Bossel co-fonde le Tourne-Films Festival Lausanne (TFFL),  festival qui célèbre les liens entre musique et cinéma.

Notes et références

Liens externes 
 
 Site de Vincent Bossel

Réalisateur suisse
Naissance en juin 1996
Naissance dans le canton de Vaud